

Виборув — село в гміні Хонсно Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Виборув — село в гміні Ґрабув-над-Пилицею Козеницького повіту Мазовецького воєводства